Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 1998 года прошёл 13—15 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись одним из этапов отбора в сборную России на чемпионат Европы в помещении, прошедший 27 февраля—1 марта в испанской Валенсии. Одновременно с чемпионатом определялись сильнейшие в рамках Первенства России среди молодёжи (1976—1978 г.р.). На протяжении 3 дней было разыграно 26 комплектов медалей.

Чемпионат России по многоборьям в помещении 1998 проводился параллельно основному первенству 13—15 февраля в Липецке.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 13—15 февраля 1998 года в Липецке в легкоатлетическом манеже Дворца спорта «Юбилейный». Высокие суммы, набранные Ириной Беловой (4680 очков) и Светланой Москалец (4613 очков), позволили им занять первые 2 строчки в списке лучших результатов сезона в мире и гарантировать место в сборной на чемпионате Европы.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам чемпионата, на основании результатов в зимнем сезоне 1998 года и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы в помещении в испанской Валенсии вошли:

Мужчины

200 м: Андрей Федорив.
400 м: Руслан Мащенко, Борис Горбань.
800 м: Сергей Кожевников.
1500 м: Вячеслав Шабунин — позднее снялся с соревнований, Андрей Задорожный.
3000 м: Вячеслав Шабунин — позднее снялся с соревнований, Сергей Дрыгин.
60 м с барьерами: Евгений Печёнкин.
Прыжок в высоту: Вячеслав Воронин.
Прыжок с шестом: Вадим Строгалёв, Пётр Бочкарёв, Игорь Транденков.
Прыжок в длину: Алексей Мусихин.
Тройной прыжок: Денис Капустин, Вячеслав Таранов.
Толкание ядра: Павел Чумаченко.
Семиборье: Лев Лободин, Александр Авербух.

Женщины

200 м: Светлана Гончаренко, Наталья Воронова.
400 м: Ирина Росихина, Гульнара Сафиуллина.
800 м: Лариса Михайлова.
1500 м: Ольга Комягина.
3000 м: Мария Пантюхова, Ольга Егорова.
60 м с барьерами: Светлана Лаухова, Ирина Коротя.
Прыжок в высоту: Елена Елесина, Елена Гуляева, Юлия Ляхова.
Прыжок в длину: Татьяна Тер-Месробьян.
Тройной прыжок: Елена Лебеденко.
Толкание ядра: Ирина Коржаненко, Светлана Кривелёва — позднее снялась с соревнований.
Пятиборье: Ирина Белова, Светлана Москалец — позднее снялась с соревнований.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1998

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 1998 года
Чемпионаты России в 1998 году
1998 год в Москве
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1998 год в лёгкой атлетике